George Bush može biti:

 George H. W. Bush - četrdeset prvi američki predsjednik
 George W. Bush - četrdeset treći američki predsjednik
 George P. Bush - američki političar, sin Jeba Busha
 George Bush - znanstvenik iz 18. stoljeća i daleki predak američkih predsjenika od kojeg su naslijedili ime
 USS George H. W. Bush - američki nosač aviona